Рамонье — село в Аннинском районе Воронежской области.

Административный центр Рамоньского сельского поселения.

Население

География

Улицы

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/anninskij-district/selo-ramone.html село Рамонье — Воронежский Гид]

Населённые пункты Аннинского района